

Biologie 

 Cardinalis un genre d'oiseaux.
 Cardinalis un nom vernaculaire d'un petit poisson Tétra Paracheirodon axelrodi